Zarrouq peut faire référence à :

Patronymes 
 Ahmad Zarrouq (1442-1494), théologien, juriste malikite et soufi marocain
 Mohamed Larbi Zarrouk (1822-1902), homme politique tunisien
 
 Ahmed Zarrouk (début -1881), mamelouk d'origine grecque, général et ministre tunisien
 Ahmed Zarrouk (1963- ), homme politique tunisien

Toponymes 
 Palais Zarrouk, palais tunisien construit par le général Ahmed Zarrouk

Homonymie de patronyme